Bürgin ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bürgin (1927–2014), Schweizer Wirtschaftshistoriker
 Andrea Bürgin (* 1957), Schweizer Schauspielerin
 Dieter Bürgin (* 1939), Schweizer Psychoanalytiker und Kinder- und Jugendpsychiater
 Emil Bürgin (1848–1933), Schweizer Elektrotechniker
 Ernst Bürgin (1885–1966), deutscher Chemiker, Vorstand der I.G. Farben und Wehrwirtschaftsführer
 Fritz Bürgin (1917–2003), Schweizer Bildhauer und Zeichner
 Hans Bürgin (1904–1977), Philologe und Autor
 Luc Bürgin (* 1970), Schweizer Journalist, Musiker und Schriftsteller
 Melchior Bürgin (* 1943), Schweizer Ruderer
 Nic Bürgin (* 1971), Schweizer Fechter
 Oliver Bürgin (* 1973), Schweizer Schauspieler
 Sebastian Bürgin (* 1986), Schweizer Popsänger, siehe Baschi (Sänger)
 Sima Beatrice Bürgin (* 1968), Schweizer Schauspielerin und Balletttänzerin
 Yvonne Bürgin (* 1970), Schweizer Politikerin (CVP)

Siehe auch:
 Bürgi